Змагання зі спринту серед жінок на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2014 відбулись 28 лютого і 1 березня. У них взяли участь 25 велогонщиць.

Медалісти

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 12:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались о 13:00.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались о 14:20.

Перезаїзд 1/8 фіналу
Перезаїзди 1/8 фіналу розпочались о 15:30.

Чвертьфінали
Заїзди 1 розпочались о 19:20, а заїзди 2 о 20:00.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 21:50.

Півфінали
Заїзди 1 розпочались о 18:30, а заїзди 2 о 18:55.

Фінали 
Заїзди 1 розпочались о 20:30, заїзди 2 о 20:55.

Примітки 

Чемпіонат світу з трекових велоперегонів 2014
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (жінки)